Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie International, se dispute du 8 au .

Magdaléna Rybáriková remporte le simple dames. En finale, elle bat Li Na, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Liezel Huber.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Birmingham
Tennis en Angleterre en 2009
Tennis en juin 2009